Пестерево — название населённых пунктов в России:

 Пестерево — село в Тарбагатайском районе Республики Бурятия.
 Пестерево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Пестерево — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Пестерево — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Пестерево — деревня в Очёрском районе Пермского края.

См. также 
 Пестерева
 Пестерово
 Пестеревская